— неоднозначное научное название:
  — действительное название вида растений рода . Русское название вида — Проломник удлинённый
  — название, входящее в синонимику вида 
  — название, входящее в синонимику вида

Ссылки 
 Androsace elongata // The Plant List (2013), Version 1.1.